Popławscy herbu Drzewica – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Drzewica – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Popławscy herbu Trzaska – polski ród szlachecki